Uttenhofen ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Uttenhofen (Allersberg), Ortsteil in der Gemeinde Allersberg, Landkreis Roth, Bayern
 Uttenhofen (Leutkirch im Allgäu), Ortsteil der Stadt Leutkirch im Allgäu, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Uttenhofen (Pfaffenhofen an der Ilm), Ortsteil der Stadt Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Uttenhofen (Rosengarten), Ortsteil der Gemeinde Rosengarten, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Uttenhofen (Stephansposching), Ortsteil der Gemeinde Stephansposching, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Uttenhofen (Tengen), Ortsteil der Stadt Tengen, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Uttenhofen (Uffenheim), Ortsteil der Stadt Uffenheim, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Uttenhofen (Ziemetshausen), Ortsteil des Marktes Ziemetshausen im Landkreis Günzburg, Bayern

 Uttenhofen (Gemeinde Saalfelden), Stadtteil Saalfeldens im Bundesland Salzburg

 Uttenhofen, deutscher Name der Gemeinde Uttenhoffen, Département Bas-Rhin, Frankreich

Uttenhofen ist
 ein Adelsgeschlecht im Hofer Raum, siehe Uttenhofen (Adelsgeschlecht)

Uttenhofen ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Adam Siegmund von Uttenhofen (1741–1809), preußischer Generalmajor, zuletzt Kommandant der Plassenburg 

Siehe auch:
 Karl Friedrich Ludwig Georg von Uttenhoven (1778–1834), königlich preußischer Generalmajor